Bolaga puede referirse a:

 el nombre común de la planta Daphne gnidium; o
 el nombre común de la planta Genista florida
 el nombre común de la planta Thymelaea hirsuta'''''.